Чилачава — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Чилачава, Леван (род. 1991) — грузинский регбист.
 Чилачава, Рауль Шалвович (род. 1948) — советский и украинский дипломат, поэт, переводчик и литературовед грузинского происхождения.
 Чилачава, Шалва Ильич (1911—?) — майор Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).